Stichprobenstandardabweichung bezeichnet:

 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Empirische Standardabweichung
 Schätzfunktion für die Standardabweichung einer zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Stichprobenvarianz (Schätzfunktion)#Stichprobenstandardabweichung